Seznam polkov z zaporedno številko 123.

Seznam 
 Pehotni
 123. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 123. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 123. strelski polk (ZSSR)
 123. pehotni polk (Wehrmacht)
 123. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 123. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 123. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 123. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 123. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi